De Noorse voetbalbeker 1996 (Noors: Norgesmesterskapet i fotball 1996) was de 91ste editie van de strijd om de Noorse voetbalbeker. Het voetbaltoernooi begon op 21 mei met de eerste ronde en eindigde op 27 oktober 1996 met de finale in het Ullevaal Stadion in Oslo. Het toernooi werd gewonnen door Tromsø IL dat FK Bodø/Glimt in de eindstrijd met 2-1 versloeg en daarmee voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het bekertoernooi op zijn naam schreef.

Schema

Finale

Zie ook
 Tippeligaen 1996
 1. divisjon 1996
 Noors voetbalelftal in 1996

1996
Noorwegen